Mit dem Begriff Blutlaugensalz werden zwei chemische Verbindungen bezeichnet:
 Gelbes Blutlaugensalz: siehe: Kaliumhexacyanidoferrat(II)
 Rotes Blutlaugensalz: siehe: Kaliumhexacyanidoferrat(III)